Скрипки — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав  Насвинской волости.

География 
Расположена в 25 км к северу от города Новосокольники и в 9 км к югу от волостного центра, деревни Насва, на реке Колотиловка (приток реки (восточная) Насва).

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 51 житель.

Дальняя окраина села имеет название Часовня. Эта часть села находится на расстоянии 700 метров от основного поселения и до Великой Отечественной войны там находилась местная часовня.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района